Ignatius Georg Abeltshauser (1805 o 1806–1866) – sacerdote tedesco
 Konrad Abeltshauser (1992) – giocatore di hockey su ghiaccio tedesco
 Thomas Abeltshauser (1992) – giurista tedesco